Wohlgemut steht für:

 volkstümlicher Name der Gewürzpflanze Oregano
 Wohlgemut. Eine Phantasie, ein 1921 veröffentlichtes Prosastück von Alexander Zinn
 Michael Wolgemut (auch Wohlgemut(h); 1434–1519), deutscher Maler

Siehe auch:
 Wohlgemuth